Andradina (miasto) – miasto w Brazylii w stanie São Paulo.
 Edi Andradina (ur. 1974), właśc. Edi Carlos Dias Marçal – piłkarz brazylijski